Аллсвенскан 1982 () — 58-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 24 апреля и закончился 31 октября 1982 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1982 
Швеция
Спорт в Швеции в 1982 году